Пролив Дункан — пролив в Индийском океане, шириной около 48 км, разделяющий остров Рутланд, архипелага Большой Андаман, на севере и остров Малый Андаман, на юге. На западе пролив выходит в Бенгальский залив, на востоке в Андаманское море.

Несколько небольших островов пролегают вдоль всего пролива.

С севера на юг:
 Острова Пятерка, популярное место дайвинга; пролив Маннерс проходит между северным островом Пятерки и островом Рутланд
 Остров Прохода
 Сестры
 Северный Брат
 Южный Брат

Андаманские и Никобарские острова
Проливы Индийского океана
Проливы Индии